Venda Nova (Amadora), een plaats in de Portugese gemeente Amadora
 Venda Nova (Belo Horizonte), een plaats in de Braziliaanse gemeente Belo Horizonte
 Venda Nova (Montalegre), een plaats in de Portugese gemeente Montalegre
 Venda Nova (Rio Tinto), een plaats in de Portugese gemeente Rio Tinto